Нортамберленд, или Нортумберленд.

 Нортамберленд — традиционное, церемониальное графство и унитарная единица на северо-востоке Англии.
 Нортамберленд — пролив на востоке Канады.

См. также 
 HMS Northumberland